Os Sims 3: Vida ao Ar Livre , nome em Portugal, com uma pequena diferença no Brasil onde se chama The Sims 3: Vida ao Ar Livre (em Inglês este se chama de The Sims 3: Outdoor Living Stuff) é o terceiro pacote de Acessórios de The Sims 3 que foi lançado a 01 de Fevereiro de 2011 nos Estados Unidos. A 4 de Fevereiro de 2011 na União Europeia (Portugal) e a 10 de Fevereiro de 2011 no Brasil.

Características 

Pela primeira vez desde sempre, os teus Sims podem ter o que há de mais luxuoso para o exterior das suas casas. Quer estejam a decorar o pátio perfeito, a criar ambiente com a nova banheira de hidromassagem ou a acender um grelhador de topo de gama para aquele churrasco de sonho, a decoração de exterior dos teus Sims está a sofrer grandes melhoramentos.

Crie seu jardim perfeito,convide os convidados que quiser e claro o mais óbvio:
Viva ao Ar Livre

Recursos 

Cria o ambiente fresco perfeito para os teus Sims com mobiliário elegante, electrodomésticos de exterior, e ainda acolhedoras fogueiras e lareiras. 
 Dá aos teus Sims várias banheiras de hidromassagem diferentes, onde podem relaxar com os amigos ou ter um momento romântico com alguém especial. 
 Aumenta a temperatura com um novo balcão com placa grelhadora embutida, parte da cozinha de exterior dos teus Sims, e leva os seus dotes culinários ao nível seguinte.
 Escolhe de entre dois novos estilos. “Terraço de Jardim” oferece peças elegantes em ferro forjado, enquanto “Pôr-do-sol na Varanda” celebra o calor do ar livre. 
 Veste os teus Sims numa variedade de peças de roupa chiques mas informais para um grande dia ao sol ou a relaxar sob as estrelas.

Pacotes de expansão de The Sims